Ptilinopini  è una tribù della famiglia Columbidae, sottofamiglia Raphinae.

Tassonomia

Comprende i seguenti generi e specie:

 Genere Ducula 
 Ducula poliocephala () - piccione imperiale panciarosa
 Ducula forsteni () - piccione imperiale panciabianca
 Ducula mindorensis () - piccione imperiale di Mindoro
 Ducula radiata () - piccione imperiale testagrigia
 Ducula carola () - piccione imperiale macchiato
 Ducula aenea () - piccione imperiale verde
 Ducula nicobarica () - piccione imperiale delle Nicobare
 Ducula perspicillata () - piccione imperiale occhibianchi
 Ducula neglecta () - piccione imperiale di Seram
 Ducula concinna () - piccione imperiale elegante
 Ducula pacifica () - piccione imperiale del Pacifico
 Ducula oceanica () - piccione imperiale di Micronesia
 Ducula aurorae () - piccione imperiale di Polinesia
 Ducula galeata () - piccione imperiale delle Marchesi
 Ducula rubricera () - piccione imperiale caruncolato
 Ducula myristicivora () - piccione imperiale delle spezie
 Ducula rufigaster () - piccione imperiale codaviola
 Ducula basilica  - piccione imperiale panciacannella
 Ducula finschii () - piccione imperiale di Finsch
 Ducula chalconota () - piccione imperiale splendente
 Ducula pistrinaria  - piccione imperiale insulare
 Ducula rosacea () - piccione imperiale testarosa
 Ducula whartoni () - piccione imperiale di Christmas
 Ducula pickeringii () - piccione imperiale grigio
 Ducula latrans () - piccione imperiale di Peale
 Ducula brenchleyi () - piccione imperiale panciacastana
 Ducula bakeri () - piccione imperiale di Baker
 Ducula goliath () - piccione imperiale di New Caledonia
 Ducula pinon () - piccione imperiale di Pinon
 Ducula melanochroa () - piccione imperiale delle Bismarck
 Ducula mullerii () - piccione imperiale dal collare
 Ducula zoeae () - piccione imperiale fasciato
 Ducula badia () - piccione imperiale montano
 Ducula lacernulata () - piccione imperiale dorsoscuro
 Ducula cineracea () - piccione imperiale di Timor
 Ducula bicolor () - piccione imperiale bianconero
 Ducula luctuosa () - piccione imperiale di Sulawesi
 Ducula spilorrhoa () - piccione imperiale australiano
 Ducula subflavescens () - piccione imperiale isabellino
 Genere Hemiphaga 
 Hemiphaga novaeseelandiae () - piccione della Nuova Zelanda
 Hemiphaga chathamensis () - piccione delle Chatham
 Genere Lopholaimus 
 Lopholaimus antarcticus () - piccione doppiacresta
 Genere Cryptophaps 
 Cryptophaps poecilorrhoa () - piccione scuro
 Genere Gymnophaps 
 Gymnophaps albertisii  - piccione montano papua
 Gymnophaps mada () - piccione montano codalunga
 Gymnophaps stalkeri () - piccione montano di Stalker
 Gymnophaps solomonensis  - piccione montano chiaro
 Genere Alectroenas 
 Alectroenas madagascariensis () - piccione blu del Madagascar
 Alectroenas nitidissimus () - piccione blu di Mauritius †
 Alectroenas pulcherrimus () - piccione blu delle Seychelles
 Alectroenas sganzini () - piccione blu delle Comore
 Genere Drepanoptila 
 Drepanoptila holosericea () - tortora piumosa
 Genere Ptilinopus 
 Ptilinopus cinctus () - colomba frugivora dorsonero
 Ptilinopus alligator  - colomba frugivora dal collare nero
 Ptilinopus dohertyi  - colomba frugivora nucarossa
 Ptilinopus porphyreus () - colomba frugivora collorosa
 Ptilinopus marchei  - colomba frugivora di Marche
 Ptilinopus merrilli () - colomba frugivora di Merrill
 Ptilinopus occipitalis  - colomba frugivora pettogiallo
 Ptilinopus fischeri  - colomba frugivora di Fischer
 Ptilinopus jambu () - colomba frugivora di Jambu
 Ptilinopus subgularis  - colomba frugivora mentoscuro
 Ptilinopus epius () - colomba frugivora di Oberholser
 Ptilinopus mangoliensis  - colomba frugivora di Sula
 Ptilinopus leclancheri () - colomba frugivora di Leclancher
 Ptilinopus bernsteinii  - colomba frugivora di Bernstein
 Ptilinopus magnificus () - colomba frugivora magnifica
 Ptilinopus perlatus () - colomba frugivora perlata
 Ptilinopus ornatus  - colomba frugivora ornata
 Ptilinopus tannensis () - colomba frugivora spalleargentate
 Ptilinopus aurantiifrons  - colomba frugivora frontearancio
 Ptilinopus wallacii  - colomba frugivora di Wallace
 Ptilinopus superbus () - colomba frugivora superba
 Ptilinopus perousii  - colomba frugivora di Perouse
 Ptilinopus porphyraceus () - colomba frugivora corona purpurea
 Ptilinopus ponapensis  - colomba frugivora di Ponape
 Ptilinopus hernsheimi  - colomba frugivora di Kosrae
 Ptilinopus pelewensis  - colomba frugivora di Palau
 Ptilinopus rarotongensis  - colomba frugivora di Raratonga
 Ptilinopus roseicapilla () - colomba frugivora delle isole Marianne
 Ptilinopus regina  - colomba frugivora corona rosa
 Ptilinopus richardsii  - colomba frugivora corona argentata
 Ptilinopus purpuratus () - colomba frugivora corona purpurea
 Ptilinopus chalcurus  - colomba frugivora di Makatea
 Ptilinopus coralensis  - colomba frugivora degli atolli
 Ptilinopus greyii  - colomba frugivora di Grey
 Ptilinopus huttoni  - colomba frugivora di Hutton
 Ptilinopus dupetithouarsii () - colomba frugivora corona bianca
 Ptilinopus mercierii () - colomba frugivora dai mustacchi rossi
 Ptilinopus insularis  - colomba frugivora dell'isola di Henderson
 Ptilinopus coronulatus  - colomba frugivora corona lilla
 Ptilinopus pulchellus () - colomba frugivora bella
 Ptilinopus monacha () - colomba frugivora corona blu
 Ptilinopus rivoli () - colomba frugivora pettobianco
 Ptilinopus solomonensis  - colomba frugivora dalla pettorina gialla
 Ptilinopus viridis () - colomba frugivora dalla pettorina rossa
 Ptilinopus eugeniae () - colomba frugivora di Eugenia
 Ptilinopus iozonus  - colomba frugivora ventrearancio
 Ptilinopus insolitus  - colomba frugivora bernoccoluta
 Ptilinopus hyogastrus () - colomba frugivora ventrepurpureo
 Ptilinopus granulifrons  - colomba frugivora caruncolata
 Ptilinopus melanospilus () - colomba frugivora nucanera
 Ptilinopus nainus () - colomba frugivora nana
 Ptilinopus arcanus  - colomba frugivora di Ripley
 Ptilinopus victor () - colomba frugivora arancio
 Ptilinopus luteovirens () - colomba frugivora dorata
 Ptilinopus layardi  - colomba frugivora di Layard

Filogenesi 
I rapporti filogenetici tra i generi della tribù sono illustrati dal seguente cladogramma:

Secondo recenti studi basati sul sequenziamento del DNA nucleare e mitocondriale i generi Alectroenas e Drepanoptila, per quanto morfologicamente differenti dal genere Ptilinopus, andrebbero incorporati in quest'ultimo, ma tale proposta non ha ancora avuto l'avallo formale del Congresso Ornitologico Internazionale che continua a considerarli come generi a sé stanti.

Note

Columbidae